A gyerekek jól vannak, az Odaát című televíziós sorozat egy epizódja
A gyerekek jól vannak, 2010-es amerikai dráma-vígjáték